La temporada 1988 fue la 16º edición del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó en 16 de enero con el Rally de Montecarlo y finalizó el 24 de noviembre en el Rally de Gran Bretaña.

Calendario

Equipos

Resultados

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores

Copa de Producción

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Página con información.

1988